Kerberos může být:
Kerberos – trojhlavý pes z řecké mytologie
Kerberos (protokol)
Kerberos (měsíc)
Kerberos (film)
1865 Cerberus
Operace Cerberus